Vallin est un patronyme porté par :
 Ari Vallin (1978-), hockeyeur finlandais ;
 Camille Vallin (1918-2009), homme politique français, député, sénateur ;
 Charles Vallin (1903-1948), homme politique français ;
 Émile Vallin (1833-1924), médecin militaire français ;
 Georges Vallin (1921-1983), philosophe français ;
 Georges Vallin, architecte et père d'Eugène ;
 Eugène Vallin (1856-1922), architecte et menuisier d'art français ;
 Jacques-Antoine Vallin (1760-1835), peintre français ;
 Louis Vallin (1770-1854), général français ;
 Marius Vallin (?-1889), architecte français ;
 Ninon Vallin (1886-1961), cantatrice française ;
 Serge Vallin (1906-1991), cinéaste français.